Хадзи́с () — греческая фамилия. Известные носители:

 Хадзис, Василиос (1870—1915) — художник-маринист, представитель Мюнхенской школы греческой живописи.
 Хадзис, Костас (род. 1936) — греческий певец, музыкант и композитор, автор песен.
 Хадзис, Сотириос (в монашестве Мелитон; 1913—1989) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Халкидонский.
 Христофор (Хадзис) (1883—1973) — митрополит Дриинупольский.